Rogoźno (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, powiat Obornicki
 Rogoźno (stad), de stad in deze gemeente